Горшки — название населённых пунктов:

Россия 
 Горшки — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Горшки — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Горшки — деревня в Островском районе Псковской области.

См. также 
 Горшок (значения)